Рау́ль Ламбе́р (; ) — бельгийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Всю свою карьеру провёл в «Брюгге», за который сыграл 373 матча и забил 216 голов. За 18 лет карьеры в клубе из Брюгге Ламбер пять раз становился чемпионом страны, трижды обладателем национального кубка и однажды лучшим бомбардиром национального чемпионата. Также помог клубу дойти до финалов: Кубка европейских чемпионов в 1978 году (Проигрыш от английского «Ливерпуля» (0:2)) и Кубка УЕФА в 1976 году (Проигрыш от английского «Ливерпуля» по сумме двух матчей (3:4); в обоих матчей Рауль смог отличиться по одному забитому голу).

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Бельгии состоялся 20 апреля 1966 году в товарищеском матче против сборной Франции (3:0), в котором Ламбер также забил гол. Был включен в состав сборной на Чемпионат мира 1970 в Мексике (2 забитых гола) и на Чемпионат Европы 1972 в Бельгии (1 забитый гол и включен в команду турнира). Всего за сборную Ламбер сыграл 33 матча и забил 18 голов.

Голы за сборную

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1972
 Чемпион Бельгии: 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1979/80
 Обладатель Кубка Бельгии: 1967/68, 1969/70, 1976/77
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии: 1971/72
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1977/78
 Финалист Кубка УЕФА: 1975/76
 Лучший бомбардир в истории «Брюгге»: 270 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Брюгге»